Vécsey Tamás (1839–1912) jogász, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő
 Vécsey Tamás (1875–1930) államtudományi doktor, birtokos gazda, királyi gazdasági főtanácsos